A Dinastia caldeia, também conhecida como dinastia neobabilônica e enumerada como Dinastia X da Babilônia, era a dinastia governante do Império Neobabilônico, governando como reis da Babilônia desde a ascensão de Nabopolassar em  até a Queda da Babilônia em , embora o reis de  a  foram ligados à dinastia governante por meio de casamento, e não de sangue.

História 
O termo "dinastia caldeia" e o correspondente "Império Caldeu", um nome alternativo historiográfico para o Império Neobabilônico, deriva da suposição de que o fundador da dinastia, Nabopolassar, era de origem caldeia. Embora fontes contemporâneas sugiram uma origem no sul da Mesopotâmia, como o texto profético de Uruque que descreve Nabopolassar como um "rei do mar"(isto é, no extremo sul da Babilônia) e uma carta do rei assírio Sinsariscum descrevendo-o como "do mar inferior" (também no extremo sul da Babilônia), não há nenhuma fonte que atribua a ele uma origem étnica específica. Como os caldeus viveram no extremo sul da Mesopotâmia, muitos historiadores identificaram Nabopolassar como caldeu, mas outros se referiram a ele como assírio ou  babilônico.

A questão é agravada pelo fato de Nabopolassar nunca ter escrito sobre sua ancestralidade, chegando a se identificar como "filho de ninguém". Isso é quase certamente uma mentira, já que um filho real de um ninguém, ou seja, uma figura obscura, não teria sido capaz de reunir influência suficiente para se tornar o rei da Babilônia. Existem várias evidências que ligam Nabopolassar e sua dinastia à cidade de Uruque (localizada ao sul da Babilônia), destacando-se que vários dos descendentes de Nabopolassar viveram na cidade e que seu filho e sucessor, Nabucodonosor II, trabalhou como sacerdote lá antes de se tornar rei. Em 2007, o assiriólogo Michael Jursa identificou Nabopolassar como filho de Nabucodonosor (ou Cudurru), um governador de Uruque que havia sido nomeado pelo rei assírio Assurbanípal. Este Nabucodonosor pertencia a uma proeminente família política em Uruque, o que explicaria como Nabopolassar poderia ascender ao poder, e os nomes de seus parentes correspondem a nomes dados posteriormente aos descendentes de Nabopolassar, possivelmente indicando um relacionamento familiar através de patronímicos. Como Nabopolassar passou seu reinado lutando contra os assírios, chamar a si mesmo de "filho de ninguém" em vez de se associar a um governador pró-assírio pode ter sido politicamente vantajoso. 

Os descendentes de Nabopolassar governaram a Babilônia até que seu neto, Evil-Merodaque, foi deposto pelo general e oficial Neriglissar em 560 a.C. Neriglissar era poderoso e influente antes de se tornar rei, mas não era parente da dinastia pelo sangue, em vez de ser provavelmente de origem arameu, provavelmente do clã . Ele não estava completamente desconectado da dinastia caldeia, entretanto, tendo assegurado sua reivindicação ao trono através do casamento com uma das filhas de Nabucodonosor II, possivelmente Cassaia. Neriglissar foi sucedido por seu filho, Labasi-Marduque, que foi deposto logo em seguida. Não se sabe por que Labasi-Marduque foi deposto, mas é possível que ele fosse filho de Neriglissar e uma esposa que não era filha de Nabucodonosor II e, portanto, completamente desconectado da dinastia caldeia. Labasi-Marduque foi substituído por Nabonido, um oficial de origem assíria e possivelmente também arameu. É provável que Nabonido, como Neriglissar, também fosse casado com uma filha de Nabucodonosor II e que este foi o método pelo qual ele garantiu a reivindicação ao trono. Isso também explicaria as tradições posteriores de que o filho de Nabonido, Belsazar, era descendente de Nabucodonosor II.

Árvore genealógica 
Segue Wiseman (1983). A reconstrução da ancestralidade de Nabopolassar segue Jursa (2007), e a ancestralidade de Neriglissar segue Wiseman (1991) e os filhos de Nabucodonosor II seguem Beaulieu (1998). Não está claro se Labasi-Marduque e Guiguitum eram filhos de Neriglissar com Cassaia ou com outra esposa não relacionada à dinastia governante. Também não é certo que Nabonido realmente se casou com uma das filhas de Nabucodonosor, o que coloca alguma incerteza na suposição de que Belsazar e seus irmãos eram descendentes de Nabucodonosor.

<small>

{{Chart| | |Nrg|~|~|Ka| |In| |Ba| |Aml| |Mar1| |Mar2| |Mush| |Dgt|~|y|~|Nid|Ka=Cassaia|Nrg=Neriglissarr. 560–556 a.C.|Aml=Evil-Merodaquer. 562–560 a.C.|Dgt=Uma filha (?)(Nitócris?)|Nid=Nabonidor. 556–539 a.C.|In=Ininetirate|Ba=Bauasitu|Mar1=Marduquesumussur|Mar2=Marduquenadinaqui|Mush=Musezibe-Marduque|boxstyle_Ka=background:moccasin; |boxstyle_Aml=background:moccasin; |boxstyle_In=background:moccasin; |boxstyle_Ba=background:moccasin; |boxstyle_Mar1=background:moccasin; |boxstyle_Mar2=background:moccasin; |boxstyle_Mush=background:moccasin; |boxstyle_Dgt=background:moccasin; |boxstyle_Nrg=background:aquamarine; |}}

Linha do tempo dos soberanos 

Dinastia caldeia
Babilônios
Caldeus

Bibliografia

Fontes da web